Le mot ilex est originellement le nominatif singulier d'un nom latin féminin signifiant « yeuse, chêne vert, chêne faux-houx ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Ilex est un genre d'arbres et d'arbustes de la famille des Aquifoliacées, dont le Houx commun ;
 en taxonomie, le mot ilex est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
Ilex est le nom de deux navires :
 le HMS Ilex (1937-1948), un destroyer de la Royal Navy ;
 le Stolt Ilex (2010-), un tanker libérien utilisé pour le transport de produits pétroliers et chimiques.

Anthroponyme 
Ilex est un prénom masculin, notamment porté par :
 Ilex Beller (1914-2005), un peintre polono-français, père de Georges Beller.

Notes et références 

Épithète spécifique